Винсент има више значења:
 Винсент (Калифорнија)
 Винсент (Охајо)
 Винсент (Ајова)
 Винсент (Алабама)